Korine est un patronyme porté notamment par :
 Harmony Korine (né en 1973), réalisateur et scénariste américain ;
 Pavel Korine (1892-1967), peintre russe et soviétique ;
 Rachel Korine (née en 1986), actrice américaine.